Амбель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Амбель () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса